Erma (ou ErMa et ERMA) est un toponyme et terme pouvant désigner:

Prénom

Toponyme

, sommet de l'île Livingston

— 
Erma (Jerma), rivière affluent de la mer Noire
, village bulgare

, communauté du New Jersey

Armes à feu
ErMa (Erfurter Maschinenfabrik), constructeur allemand d'armes à feu
ERMA EMP-35, pistolet mitrailleur allemand
ERMA ER-438/ER-440, revolver allemand

Voir aussi
 (Electronic Recording Machine, Accounting), ancien ordinateur de tenue de livre bancaire
 (Environmental Risk Management Authority), ancienne agence environnementale néo-zélandaise

Homonymie de toponyme